Ви́текс, или прутня́к () — род листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Яснотковые (ранее относили к семейству Вербеновые).

Ботаническое описание 

Листопадные или вечнозелёные деревья и кустарники высотой до 10 м.

Листья супротивные, пальчатые (с тремя—семью листочками), серовато-зелёные, слегка опушённые, длинночерешковые.

Цветки мелкие, белые, желтоватые, красные или различных оттенков синего; собраны в крупные, плотные гроздевидные или метельчатые соцветия.

Распространение и экология 
Родиной растения является Средиземноморье. Главным образом произрастает в умеренном, субтропическом и тропическом климате.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 223 вида. Некоторые из них:

Значение и применение 
Некоторые виды витекса разводят как декоративные, многие дают ценную древесину.

Имеются указания на антималярийные свойства некоторых видов: витекса обыкновенного, Vitex negundo и Vitex peduncularis.

Плоды и трава прутняка обыкновенного включены в Европейскую фармакопею, БТФ и фармакопеи ряда европейских стран. Помимо этого, в западноевропейской и азиатской медицинах плоды используются при недостаточной лактации, нарушениях менструального цикла, а также как мочегонное и раздражающее средство. Плоды прутняка китайского содержат эфирное масло (цинеол, пинен), флавоноиды, иридоидные гликозиды. Его листья и корни используются в жаропонижающих, противовоспалительных, отхаркивающих, мочегонных, а также антигельминтных целях.

Галерея

Примечания 

Яснотковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Африки